Supercoppa belga 2011 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa belga 2011 – torneo di pallavolo maschile